Борзенково — название населённых пунктов:

Россия 
 Борзенково — деревня в Мантуровском районе Курской области.
 Борзенково — деревня в Орловском районе Орловской области.